Dit is een lijst van leden van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden (1814-1815).

Staten-Generaal (1814-1815)
Staten-Generaal (1814-1815)
Staten-Generaal van de Nederlanden